Дом учёных ТНЦ СО РАН (в Томске более известен как Дом учёных Академгородка) — учреждение культуры, расположенное в Томске по адресу: Академический проспект, дом 5/1. Директор — Людмила Витальевна Смирнова.

История 
Построен силами сотрудников институтов томского Академгородка в 1985 году. 

Помещения Дома украшены витражами работы художника-монументалиста и графика, члена Союза художников России Николая Илёшина. 

В Доме проходят научные мероприятия, а также отмечают официальные и светские события, это место культурного досуга, место выступлений артистов.

При Доме созданы и работают три творческих коллектива:
 трио «Миссис Хадсон»,
 студия джазового вокала «Регтайм»,
 студия бального и исторического танца «Осенняя кадриль».

Действует первый в Томске джазовый клуб, в котором выступали Алексей Козлов, Георгий Гаранян, Игорь Бриль, Игорь Бутман, Ольга Пирагс, Анатолий Кролл, Лэнни Уайт и Эдди Гомес.

Имеется конференц-зал на 100 мест, выставочный зал.
Работает кафе.

Также здесь выступали Кубанский казачий хор и швейцарский цирк GIROLDON.

.

См. также 
 Дом учёных (Томск)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Дома учёных ТНЦ СО РАН
 3:0 в пользу Дома учёных Академгородка. «Новости здесь. Томск» телеканал «Продвижение»
ТНЦ
Организации Томска
Достопримечательности Томска
Культурно-просветительные центры РАН
Томский научный центр СО РАН
Дворцы и дома культуры Томска
Здания и сооружения, построенные в 1985 году в России
1980-е годы в Томской области